2-й Дом городских учреждений — памятник архитектуры регионального значения, административное здание в Санкт-Петербурге, расположенное по адресу: Кронверкский проспект, 49. Ныне является главным корпусом Университета ИТМО.

История 
Здание построено на средства Санкт-Петербургской городской думы для размещения различных городских учреждений (отсюда и название — Первый Дом городских учреждений был построен на 6 лет раньше на углу Садовой улицы и Вознесенского проспекта). Изначально в доме на первом этаже размещались магазины, выше — торговая палата, камера мирового судьи, аукционный зал, зал заседаний. После Февральской революции до переезда в особняк Кшесинской находился Петроградский комитет РСДРП(б). После Октябрьской революции в правом крыле Дома находилась крупнейшая в Ленинграде биржа труда под руководством П. К. Медведева. В 1929 биржа прекратила существование и стала Сектором по регулированию организованного набора рабочей силы при облисполкоме.

В конце 1930-х годов большую часть здания было передано Высшей профсоюзной школе, а после войны здание отдали Ленинградскому институту точной механики и оптики (ЛИТМО), ныне Университет ИТМО. Примыкающий к этому зданию учебно-лабораторный корпус ЛИТМО по Саблинской улице построен в 1971 году.

Архитектура 
Здание трёхэтажное: нижний этаж рустован и служит цоколем для двух верхних. Также он прорезан по фасаду застеклёнными арками, а в центре — более высокой проездной аркой. На верхних этажах ризалиты декорированы колоннадами, несущими треугольные фронтоны. В центре здания, над проездной аркой, четырёхгранная массивная башня, увенчанная куполом.

Примечания

Литература 
 
 Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград: Энциклопедический справочник. - М.: Большая Российская Энциклопедия. Ред. коллегия: Белова Л. Н., Булдаков Г. Н., Дегтярев А. Я. и др. 1992

Здания и сооружения Петроградского района
Административные здания России
Архитектура неоклассицизма
СПбНИУ ИТМО